Красное (), село,
Новоолександровский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321483703. Население по переписи 2001 г. составляет 16 (7/9 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Красное находится на расстоянии в 2 км от сёл Шевченково, Лозовое и Полковничье.

История 
 1699 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района